Кармель ( Гар га-Кармель/Керем Ель — буквально: «Божий виноградник»;  Курмуль , Джабаль Мар Ельяс — гірська гряда, також часто згадується як гора Кармель чи як гірський хребет Кармель — гірський масив на північному заході Ізраїлю.
 Хай-Бар Кармель () — заповідник на території гірського масиву Кармель в Ізраїлі недалеко від Хайфського університету.
 Кармель Шама, Кармель Шама ха-Коен (;  16 серпня 1973, Рамат-Ган, Ізраїль) — ізраїльський політик, член кнесету 18-го і 19-го скликання.
 Гора Кармель (національний парк), Парк Гора Кармель () — найбільший ізраїльський національний парк.